L'Alpe Adria Cup è una competizione per club di Italia, Austria, Slovenia e Svizzera. La competizione, molto in auge negli anni '70/'80, era stata abbandonata. Nella stagione 2017-2018 la FIGH ha deciso di riorganizzare il torneo a distanza di decenni d'anni.

Squadre partecipanti
 Italia: SSV Bozen Loacker, Pressano;

 Austria: Alpla HC Hard, SC Ferlach;

 Slovenia: Maribor Branik, RK Krka;

 Svizzera: HSC Suhr Aarau, BSV Bern Muri.

Risultati

Campioni

Alpe Adria Cup